Банкно́тный ряд — совокупность всех используемых номиналов банкнот в стране. Банкнотный ряд не всегда соответствует серии банкнот, поскольку во многих странах продолжают оставаться в обращении банкноты других серий, выпущенных ранее.

Банкнотные ряды большинства стран мира содержат номиналы, кратные 1-2-5 или 1-5. Также в настоящее время встречаются номиналы, кратные 25 и 3. По наиболее распространенной теории предполагается наличие 13 наименований денежных знаков, включающих 6 номиналов монет, 6 — банкнот и один денежный знак посредине, который может быть либо монетой, либо банкнотой, либо и тем, и другим. Также считается, что оптимальный номинал самой большой банкноты должен составлять половину от средней заработной платы в стране.

Больше всего номиналов в банкнотном ряду — 17 — в настоящее время (2018 год) имеется у конголезского франка, меньше всего — 1 — у сомалийского шиллинга и доллара Островов Кука. Самый крупный номинал в обращении — 500 000 (вьетнамский донг), самый мелкий — 0,01 базовой валюты (киргизский сом, оманский риал, таджикский сомони, конголезский франк).

Мелкие номиналы банкнот имеют тенденцию вместе с ростом инфляции замещаться монетами, как это произошло, например, с банкнотами в 5 и 10 российских рублей.

История 

Особого внимания заслуживают банкнотные ряды стран, в которых происходит гиперинфляция.

Так, на протяжении 30 лет, с 1965 по 1985 год, крупнейшим номиналом югославского динара была 1000. В конце 1980-х годов в экономике Югославии начали проявляться негативные тенденции, и в 1985 году была выпущена банкнота в 5000 динаров, но инфляция продолжала набирать обороты, и в 1987 году последовал выпуск банкноты в 20 тысяч динаров, минуя 10 тысяч, которая так и не появилась в этот период. В итоге, к деноминации 1990 года в обороте находились 14 номиналов банкнот от 5 до 2 000 000 динаров, мелкие — лишь формально. Особого размаха инфляция достигла в 1993 году, тогда же была выпущена и банкнота с самым крупным номиналом — 500 миллиардов динаров, а номинал каждой вновь выпускаемой банкноты был на порядок крупнее предыдущего (5, 50 и 500 тысяч, 5, 50 и 500 миллионов, 5, 50 и 500 миллиардов).

Галопирующая инфляция в Грузии в начале 1990-х годов привела к появлению таких необычных номиналов, как 3000, 30 000 и 150 000 купонов.

Инфляция в Зимбабве привела к одновременному формальному нахождению в обороте 28 номиналов банкнот — от 1 цента до 500 миллионов зимбабвийских долларов. Деноминация в 10 миллиардов раз положение не спасла и следующая серия банкнот 2007—2008 года «разрослась» до 27 номиналов — от 1 до 100 триллионов долларов. Затем последовала деноминация в 1 триллион раз, но национальная валюта, не продержавшись и года, была вообще отменена, уступив место долларам США и южноафриканским рэндам.

Разменные банкноты 

В некоторых странах находятся в обращении (часто лишь формально) банкноты, номинированные в долях местной валюты или в разменных единицах:
 ½ бахрейнского динара
 1, 10, 50 тыйынов (киргизский сом)
 ¼ и ½ кувейтского динара
 50 пья (мьянманский кьят)
 100, 200 байз, ½ оманского риала
 1, 5, 20, 50 дирамов (таджикский сомони)
 25, 50 пиастров (египетский фунт)
 1, 5, 10, 20, 50 сантимов (конголезский франк)
 5, 10, 25 пиастров (южносуданский фунт)
 50 центов (багамский доллар)
 0,50 гватемальского кетцаля

Денежные единицы без банкнот 
Из денежных единиц, которые включены в стандарт ISO 4217 и существуют в наличной форме только панамский бальбоа не выпускается в виде банкнот — местное население в Панаме использует монеты бальбоа и банкноты доллара США.

Также в реальном денежном обращении только в виде монет имеются некоторые другие денежные единицы. Это связано с распространением на соответствующей территории параллельной валюты:
 доллар Тувалу и доллар Кирибати — используются банкноты австралийского доллара;
 доллар Островов Питкэрн — используются банкноты новозеландского доллара;
 тиморское и эквадорское сентаво — используются банкноты доллара США;
 на Мадагаскаре в обращении остаются монеты малагасийского франка, в основном же используются банкноты и монеты малагасийского ариари.

Банкнотные ряды мировых валют

Европа

Азия

Африка

Северная Америка

Южная Америка

Океания

Примечания 

Банкноты